Catalyst est le mot anglais pour Catalyseur.

Catalyst est un groupe de jazz-funk des années 1970.

 Catalyst est un framework open source écrit en Perl, qui applique strictement le modèle de conception Modèle-Vue-Contrôleur.

 Catalyst est le nom d'une gamme de commutateurs réseau et routeurs commercialisés par Cisco Systems.

  est le nom que portent les pilotes graphiques de la société AMD.

 Catalyst est le nom d'un gratte-ciel à Charlotte (Caroline du Nord).

 Catalyst est le nom d'un roman Star Wars sorti en 2016.

 The Catalyst est une chanson du groupe de rock américain Linkin Park sortie en 2010.